Ла Лагуна Бланка има више значења:

 Ла Лагуна Бланка (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна Бланка (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику